A Equipe boliviana representa a Bolívia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Americana I.

Historia 
A Bolívia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1991. Seus melhores resultados foi atingir Grupo I (2005)).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Boliviana de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis